UEL ist die Abkürzung für:

 UAV Engines
 UEFA Europa League
 Unified European Left Group, Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates
 Unified Expression Language
 University of East London

UEL